Metro-Goldwyn-Mayer Interactive, ou MGM Interactive (plus tard MGM/UA Interactive), fondée en 1995, était une société de production de jeu vidéo américaine, filiale de MGM.

Notes et références 

Entreprise fondée en 1995
Entreprise de jeux vidéo ayant son siège aux États-Unis
Éditeur de jeux vidéo
Metro-Goldwyn-Mayer